Харикское сельское поселение  или Харикское муниципальное образование — муниципальное образование со статусом сельского поселения в Куйтунском районе Иркутской области России. Административный центр — Харик.

Население 

 Гендерный состав
По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года численность населения муниципального образования составила 859 человек, в том числе 425 мужчин и 434 женщины.

Населённые пункты 
В состав муниципального образования входят населённые пункты:
 Аршан (село) — 
 Ханхатуй (село) — 
 Харик (село, административный центр) —

Примечания 

Муниципальные образования Куйтунского района
Сельские поселения Иркутской области